Сэр Джеймс Николас Сазерленд Мэтисон (; 17 октября 1796, Лэрг, Сатерленд, Шотландия — 31 декабря 1878, Ментона, Франция) — шотландский политик и предприниматель, баронет. Вместе с Уильямом Джардином основал компанию «Jardine, Matheson & Co» (1832). В 1843—68 годах — член британской палаты общин от партии вигов.

Биография 
Джеймс Мэтисон родился 17 октября 1796 года в Лэрге на севере Шотландии. Его отцом был Дональд Мэтисон, участник Семилетней войны и войны за независимость, а матерью — Кэтрин МакКей. Юный Джеймс обучался в Королевской высшей школе (Эдинбург) и Эдинбургском университете на факультете искусств, откуда он перешёл на медицинский факультет. 

Мэтисон принадлежал к большой семье, и многие её члены занимались коммерцией. В 1814 году он уехал в Лондон, а оттуда, год спустя, в Калькутту, где базировалась компания его дяди «Mackintosh & Co». Работая там, Мэтисон приобрёл первый опыт ведения бизнеса, а также несколько полезных знакомств; именно в этот период он впервые встретился с другим шотландцем — Уильямом Джардином.

Китай 
В 1818 году Мэтисон перебрался в Китай. Экспорт в эту страну из Индии рос с каждым годом и предоставлял коммерсантам большие возможности. 1 июля 1821 года Мэтисон стал совладельцем компании «Yrissari & Co» вместе с баскским торговцем Хавьером Ириссари, известным Мэтисону по Бенгалии. Партнёры занимались импортом индийского опиума и хлопка в Китай, торговали с Филиппинами и Сингапуром. Мэтисон одним из первых оценил значение новой британской колонии: суда «Yrissari & Co» перегружали товар в порту Сингапура и оттуда плыли в Кантон, обходя ограничения Ост-Индской компании на торговолю с Китаем для всех остальных фирм. По той же причине (монополия Ост-Индской компании) Мэтисон находился в Кантоне под видом датского консула.

Через несколько лет «Yrissari & Co» вошёл в число пяти главных торговых домов в Китае. В 1827 году Мэтисон основал первую англоязычную газету Китая — «The Canton Register», в ней печатались местные торговые новости, цены на опиум и критиковалась политика Ост-Индской компании. Тогда же он стал единоличным главой фирмы: Ириссари умер в Калькутте 30 сентября 1826 года. Ближайшим помощником Джеймса сделался Александер Мэтисон, его племянник. В 1828 году они присоединились к компании «Magniac & Co», совладельцем которой был Уильям Джардин.

«Jardine, Matheson & Co» 
К тому времени Джардин и Джеймс Мэтисон имели репутацию самых талантливых коммерсантов в Кантоне, где велась вся торговля с Китаем. 1 июля 1832 года Джардин и Мэтисон основали компанию «Jardine, Matheson & Co». Партнёрами, помимо них, стали Холлингворт Мэниак, Александер Мэтисон, племянник Джардина Эндрю Джонстоун и др.

Торговые операции «Jardine, Matheson & Co» включали импорт китайского чая и шёлка, экспорт хлопка из Индии в Китай, а также контрабанду опиума по тому же маршруту. К 1841 году компания имела флот из 19 клиперов, ходивших Индийскому и Тихому океанам. Крупнейшим партнёром фирмы был Джамсетджи Джиджибой, торговец-парс и давний друг Уильяма Джардина. Он поставлял в Китай большие партии хлопка и мальвы (сорт опиума).

В декабре 1830 года Мэтисон составил петицию в британский парламент с призывом отменить монополию Ост-Индской компании на торговлю между Великобританией и Китаем. Этот документ подписали 47 британских торговцев из Кантона, а во главе списка стояли подписи самого Мэтисона и Джардина. Палата общин удовлетворила их запрос: монополия была прекращена с апреля 1834 года. Предприниматели, контролировавшие торговлю опиумом, взяли в свои руки прибыльный импорт китайского чая в Европу. Первой компанией, отправившей груз чая в Лондон, была «Jardine, Matheson & Co».

Первая опиумная война 

Другим препятствием для бизнеса «Jardine, Matheson & Co» и других компаний, работавших с Китаем, была т. н. Кантонская система торговли, серьёзно ограничивавшая её масштабы. Систему поддерживало китайское правительство, которое с давних пор взяло курс на изоляционизм страны. В 1834 году лорд Уильям Нэпир, управляющий британской торговлей в Китае, прибыл в Кантон и попытался наладить дипломатические отношения с императорским двором и смягчить условия Кантонской системы, однако его миссия закончилась провалом, а сам лорд вскоре умер. Англичане и раньше предпринимали подобные попытки, но безрезультатно.

В начале 1835 года Мэтисон отплыл в Британию вместе с вдовой лорда Нэпира. В Лондоне он встретился с министром иностранных дел, «железным герцогом» Веллингтоном, чтобы убедить его оказать давление на Китай с помощью военной силы. Успеха Мэтисон не достиг и в следующем году вернулся в Кантон, опубликовав памфлет «The Present Position and Prospects of the British Trade with China» — в защиту свободной торговли и агрессивной внешней политики.

26 января 1839 года Уильям Джардин уехал из Кантона в Лондон. Мэтисон остался единоличным главой фирмы. В это же время непростые отношения между китайской администрацией и западными коммерсантами ухудшились до предела. Линь Цзэсюй, императорский уполномоченный по расследованию опиумных дел в провинции Гуандун, добился выдачи и уничтожения 20 000 ящиков опиума, блокировав всех иностранных торговцев на их факториях. Британцы понесли большие убытки, а Чарльз Эллиот, преемник лорда Нэпира, пообещал им компенсировать убытки за счёт государства.

В Лондоне Джардин использовал этот инцидент для того, чтобы побудить британское правительство объявить войну Китаю. Он добился вступления англичан в первую опиумную войну, которая закончилась их победой и разгромом Цинской империи в 1842 году. Нанкинский договор передавал Великобритании остров Гонконг, где «Jardine, Matheson & Co» первой из европейский компаний приобрела землю под склады (14 июня 1841). Кроме того, для коммерческой деятельности иностранцев было предоставлено ещё четыре порта (Шанхай, Амой, Фучжоу и Нинбо). Произошло «открытие» Китая для мировой торговли.

Возвращение в Европу 

Джеймс Мэтисон вернулся в Британию в 1842 году, передав руководство «Jardine, Matheson & Co» своему племяннику Александру. В 1844 году Джеймс купил остров Льюис на севере Шотландии, там был выстроен замок (), спроектированный архитектором Чарльзом Уилсоном. Мэтисон разработал программу развития острова и тратил много денег, помогая жителям преодолеть последствия картофельных неурожаев. В 1846 году он был избран членом Лондонского королевского общества, а через четыре года получил титул баронета.

Мэтисон избирался депутатом палаты общин от Эшбертона (1843—1852, после смерти Уильяма Джардина) и Росс-энд-Кромарти (1852—1868). Он скончался в 1878 году в Ментоне на Лазурном берегу Франции.

Личность 
В отличие от многих конкурентов и коллег по бизнесу, Мэтисон получил классическое образование, интересовался наукой и искусством. Говорят, что он владел единственным пианино в Кантоне и Макао. Мэтисон был обаятельным человеком и любил общество женщин. По сравнению с Джардином он выглядел более элегантно и больше любил путешествовать, а в Индии изучил испанский и португальский языки.

Семья 
Мэтисон женился на Мэри Джейн Персиваль (1821—1896), внучке британского премьер-министра Спенсера Персиваля, вернувшись из Китая. Их свадебная церемония состоялась 9 ноября 1843 года в Эдинбурге. Детей Джеймс и его жена не имели.

Примечания

Литература

Ссылки 
 175 Years of Looking to The Future. Who were William Jardine and James Matheson? 

Выпускники Эдинбургского университета
Предприниматели Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1841—1847)
Члены парламента Соединённого королевства (1852—1857)
Члены парламента Соединённого королевства (1857—1859)
Члены парламента Соединённого королевства (1859—1865)
Члены парламента Соединённого королевства (1865—1868)
Виги Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Баронеты Соединённого королевства
Предприниматели Гонконга